Штеффі Граф була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, перемігши у фіналі Гелену Сукову з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Штеффі Граф (переможниця)
  Гелена Сукова (фінал)
  Клаудія Коде-Кільш (півфінал)
  Гана Мандлікова (3-тє коло)
  Раффаелла Реджі (2-ге коло)
  Сандра Чеккіні (чвертьфінал)
  Сільвія Ганіка (півфінал)
  Мері Джо Фернандес (чвертьфінал)
  Аранча Санчес (2-ге коло)
  Наталі Тозья (2-ге коло)
  Ізабель Куето (3-тє коло)
  Патрісія Тарабіні (3-тє коло)
  Яна Новотна (1-ше коло)
  Кетлін Горват (2-ге коло)
 n/a
 n/a

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 WTA German Open 1988 Draw

1988
Тур WTA 1988